HMY Britannia (per esteso: Her Majesty's Yacht Britannia) è il nome di due yacht in uso alla famiglia reale britannica:

HMY Britannia (1893) – varato nel 1893, radiato e demolito nel 1936.
HMY Britannia (1953) – varato nel 1953, fu radiato nel 1997 e trasformato in nave-museo ancorata a Leith.